Alder – census-designated place della Contea di Madison, Montana (Stati Uniti d'America)
 Alder – cratere lunare